Присельская — топоним в Смоленской области России

 Присельская — населённый пункт (тип: станция) в Кардымовском районе, входит в состав Шокинского сельского поселения.
 Присельская — станция Смоленского направления Московской железной дороги на линии Москва — Минск, участок Вязьма — Духовская.